Amagerbro – zona dell'isola di Amager, Copenaghen
 Amagerbro – stazione della metropolitana di Copenaghen